Eureka Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Eureka Creek (Saxby River), Nebenfluss des Saxby River in Queensland
 Eureka Creek (Walsh River), Nebenfluss des Walsh River in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Eureka Creek (Baker Creek), Nebenfluss des Baker Creek in Alaska

in Kanada:
 Eureka Creek (Indian River), Nebenfluss des Indian River in Yukon